

Наборы конструктора Lego

Актуальные серии 

Speed Champions – серия на тему "гонки на автомобилях". Иногда выпускаются копии настоящих машин.
ART — серия, представляющая наборы сборкой из маленьких деталей, впоследствии которых, возводится мозаика. Наборы представляют популярных персонажей и людей, из них: Мэрилин Монро, Железного человека, The Beatles и Микки Мауса.
 (2008—…) — легендарные здания и уникальные памятники архитектуры со всего мира.
 BrickHeadz (2016—…) — cерия о квадратных героев из LEGO. На Comic Con San-Diego 2016 были показаны эксклюзивы — Железный человек и Капитан Америка, Доктор Стрэндж и Чёрная Пантера, Супермен и Чудо женщина и Бэтмен и Джокер. B 2017 году вышли наборы — (The Lego Batman movie) Бэтмен, Робин, Бэтгёрл и Джокер (Мстители: Эра Альтрона) Халк, Железный человек, Капитан Америка и Чёрная Вдова (Пираты Карибского моря: мертвецы не рассказывают сказки) Капитан Джек Воробей и капитан Салазар и (Красавица и Чудовище) Бэлль и Чудовище.
 City (постоянная) — одна из самых популярных тем. Модели современных городских зданий, строений, машин. Существует множество игровых направлений:
 Поезда — большие модели поездов и станций.
 Ферма — фермерские хозяйства. Снята с производства.
 Police — полиция Lego-города. Включает полицейские штабы, патрульные автомобили, вертолёты и береговую охрану.
 Аэропорт — аэродромы, сооружения, авиация.
 Космодром — сооружения для запуска космических аппаратов в космос.
 Гавань — портовые сооружения, корабли, плавсредства.
 Пожарные — команды и техника для тушения пожаров.
 Стройка — строительная техника и бригады.
 Paradisa — сооружения для проживания, отдыха и развлечения богатых жителей. Снята с производства.
 Creator (постоянная) — стандартные наборы кубиков, модели домов, автомобилей. Особенность — 3 варианта сборки в одном наборе.
  (2014—…) — герои и принцессы из Disney + замки, башни, кареты, сундуки с сокровищами.
 DOTS (2020—…) — браслеты, настольные аксессуары для оформления детской комнаты.
 DUPLO (постоянная) — наборы из простых блоков, которые в два раза больше обычных, стандартных блоков конструктора Lego и предназначены для детей младшего возраста(от 1/2 до 4 лет). Здесь также существуют различные тематики (DUPLO Castle, DUPLO Fire и т. п.).
 Education (постоянная) — обучающие наборы для школ, обычно с использованием новейших технологий LEGO Mindstorms.
 Exclusives (постоянная) — различные эксклюзивные, реалистичные модели из 2-5 тысяч деталей, в основном от 12-16 лет.
 Friends (2012—…) — серия для девочек по мультсериалу «Подружки из Хартлейк Сити», заменившая с 2012 года «Belville». К концу 2012 года план продаж превысил ожидаемый результат на 83 %. В связи с этим, серия получит продолжение с новыми персонажами.
 Harry Potter (2001—2012, 2018—….) — в 2007 году снята с производства из-за жестокости в последних книгах. В 2010 году повторно производится в связи с выходом последнего фильма. Новые наборы вышли так же и в 2011 году. Серия продолжила свое существование в 2018 году из-за выхода фильма Фантастические Твари: Преступления Грин-де-Вальда. Так же появились наборы по Фантастическим Тварям. Неоднократно то отменяется производство, то возобновляется.
 Ideas (постоянная) — серия включает в себя наборы, темы которых предложили фанаты конструктора. Является подсерией эксклюзивных наборов.
  (2015, 2018—...) — серия, основанная по фильму «Мир юрского периода» и его продолжению.
  (2020—…) — серия, основаная на игре Super Mario
 Mindstorms (постоянная) — программируемые роботы.
 Minecraft (2012—2013, 2014—…) — подсерия 2012 года, которая вышла по мотивам игры «Minecraft». Является третьим набором проекта «Lego CUUSO». В 2013 году вышло ещё 2 набора данной серии.
 Minifigures (2010—…) — серии минифигурок, по 16 разных в каждом выпуске. При этом неизвестно, какая из 16 в одном пакетике каждой серии.
 Minions (2020—…) — серия основанная на мультфильме Миньоны: Грювитация.
  (2020—…) — серия основанная на классической сказки о Царе обезьян, известном по роману «Путешествие на Запад».
 Ninjago (2011—2013, 2014—2017, 2018—…) — серия о противостоянии шестерых ниндзя и их сенсея злым скелетам и таинственному лорду Гармадону. С 2012 года скелетов заменяет 4 клана змей и сын лорда Гармадона, Ллойд стал зелёным ниндзя. Затем ниндзя сражались с каменными воинами. Следующие враги — ниндроиды и Оверлорд в воплощении Золотого Мастера. Далее — таинственный мастер Чен, проживающий на своем острове. 5-й сезон повествует о бывшем ученике сенсея, ставшего призраком. В 6-ом сезоне ниндзя во главе с Джеем сражаются со злым джинном Надакханом. В Дне Предков в Ниндзяго возвращаются почти все злодеи, а Коул становится человеком. Следующий враг — Вермиллионы и близнецы времени. 8-й сезон повествует о таинственной банде байкеров, которые именуют себя «Сыны Гармадона». Их цель — воскресить лорда Гармадона.9-й сезон рассказывает сразу о двух захватывающих приключениях: пока Коул,Джей,Зейн,Кай и юный Ву(он стал малышом после 7 сезона) лицом к лицу они сталкиваются с охотниками на драконов, а Ния и Ллойд продолжают борьбу с Лордом Гармадоном в Ниндзяго сити.
  (2019—…) — наборы по мотивам одноимённой игры Overwatch.
 Star Wars (1999—2022(?)) — серия выпущена по мотивам саги Звездные войны. Star Wars был первой интеллектуальной собственностью, приобретённой Lego Group. Первоначально вышли наборы, которые основывались на оригинальной трилогии, были выпущены в 1999 году и совпали с выходом Звёздные войны. Эпизод I. Скрытая угроза / Star Wars: Episode I — The Phantom Menace. Лицензия продлена до 2022 года.
 Stranger Things (2019—…) — наборы по мотивам одноименного телесериала Netflix. На данный момент выпущен лишь один набор и эксклюзивная фигурка к мероприятию ComicCon.
 Super Heroes (2012—…) — серия, представляющая собой наборы с использованием минифигурок героев комиксов DC Comics и Marvel.
 Technic (постоянная) — сложные конструкции для детей и подростков. Модели представляют собой копии автомобильной, водной, авиационной, космической, робото- техники, часто в них присутствуют простейшие функции, присущие прототипам (поднимающийся ковш экскаватора и т. п.).
  (2020—…) — наборы по мотивам мультфильма «Тролли. Мировой тур».
 Toy Story (2010, 2019—…) — серия по мотивам мультфильма «Toy Story».
VIDIYO (2021—... ) — серия включает в себя наборы, для создания коротких музыкальных видео.

Снятые с производства 
 4+ (2003—2004) — наборы для детей старше четырёх лет.
 Agents (2008—2009) — серия о секретных агентах и их миссиях. Различные приспособления спецагентов и их противников, высокотехнологичные и фантастические.
 AquaZone (1995—2007) — серия о противостоянии акванавтов (Aquanauts) и подводных пиратов (Aquasharks).
 Alien Conquest (2011) — серия о войне землян против пришельцев, которые хотят захватить Землю.
 Alpha Team (2001—2005) — серия, предшественник агентов.
 Avatar (2006) — серия по мультсериалу «Аватар: Легенда об Аанге».
 Atlantis (2010—2011) — серия о подводниках, нашедших легендарную Атлантиду.
 BABY (2001—2005) — наборы для малышей от нескольких месяцев.
 Batman (2006—2008) — серия, основанная на комиксах и фильмах о Бэтмене. Снята с производства, но некоторые наборы перевыпущены уже как серия «Super heroes».
 Ben 10 (2010) — наборы про мультсериалу Бен 10: Инопланетная сила.
 Belville (1994—2010) — серия моделей для девочек. Насыщена розовыми оттенкам, использует большие одеваемые фигурки. Снята с производства и заменена новой серией Friends.
 Bionicle (2001—2010) — серия сборных героев фантастической истории, продолжавшейся на протяжении 10 лет. Была продлена до 2016 года.
 Cars (2011—2012) — серия наборов по мотивам мультфильма «Тачки».
 Castle (1978—2013) — периодичная серия о средневековом мире, наборы предпоследнего поколения основаны на легендах и сказках о рыцарях и фантастических существах — троллях, драконах, гоблинах, скелетах и т. п. С 2010 года выпускается серия «Kingdoms». В 2013 году снова начат выпуск серии «Castle».
 Dino (2012) — серия о людях, сражающихся с динозаврами.
 Exo-Force (2006—2008) — гигантские человекоподобные роботы в стиле Аниме.
 Forma (2018–2019)
 Fusion (2012–2014)
 Galaxy Squad (2013) — серия 2013 года. Рассказывает о галактических отрядах, сражающихся с насекомоподобными пришельцами «инсектоидами». Серия напоминает серию Alien Conquest.
 Games (2010) — тематические игры для семейной игры или игры с друзьями.
 Hero Factory (2010—2014) — серия-заменитель Bionicle до 2016 года.
 (2019—…) — серия наборов про видеоблогеров, которые охотятся на призраков. Наборы являются трансформерами, то-есть они имеют обычную сторону и призрачную сторону. Также, наборы взаимодействуют с приложением на смартфон.
 Indiana Jones (2008—2009) — серия по фильмам о знаменитом археологе Индиане Джонсе. Ранее не поставлялась в Россию из-за последнего фильма, где советские солдаты были отрицательными героями.
 Lamborghini — серия автомоделей в масштабе 1:17.
 Legends of Сhima (2013—2015) — серия, в которой рассказывается о битве кланов животных-воинов мира Чимы за источник энергии, так называемый «Чи». Всего существует двадцать один клан: хорошие — львы, орлы, крокодилы, волки, вороны, скунсы, гориллы, лисицы, бобры, носороги, медведи, фениксы, тигры, леопарды; плохие — (ранее крокодилы, вороны, волки) скорпионы, пауки, летучие мыши, саблезубые тигры, мамонты, стервятники, ледяные медведи.
 Monster Fighters (2012) — серия, вышедшая в 2012 году. Рассказывает о борьбе людей с монстрами.
 Ninja (1998—2000) — это серия была схожа с «Ninjago». Среди фигурок — самураи, ниндзя и варвары.
 Pharaoh’s Quest (2011) — серия о 4-х исследователях, странствующих по Египту и ищущих затерянные сокровища фараона. Аналог серии Atlantis.
 Power Miners (2009—2011) — серия о горняках-проходчиках, враждующих с подземными монстрами, грозящими разрушить нашу планету.
 Pirates (1989—2009, 2015) — серия о пиратах, противостоящих королевским солдатам. Впервые выпущена ещё в 1980-х годах, перевыпуск состоялся в 2008 году, а затем в 2015. Направления:
 Армада Империи — посвящена противостоянию пиратов и Королевской Армады.
 Indigo — серия наборов, повествующая о племени острова Индиго и пиратах, стремящихся захватить сокровища острова.
 Pirates of the Caribbean (2011, 2017) — серия, по одноимённым фильмам, выпускалась в 2011 году. В 2017 году к выходу фильма Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки , компания выпустила набор «Тихая Мэри».
 Prince of Persia (2010) — наборы по фильму Принц Персии: Пески Времени, в свою очередь, основанном на знаменитой игре.
 Racers (постоянная) — гонки на автомобилях и различные трамплины.
 (2015—2016) — серия по франшизе Скуби-Ду.
 Space (1978—1999) — серия исследования космоса. Направления:
 Space Police (2009) — полицейские будущего, ловящие космических преступников.
 Exploriens (1996—1997) — главные герои — космические исследователи.
 Spyrius (1994—1996) — повествует о планете под названием Spyrius и о её жителях, исследующих космос.
 SpongeBob SquarePants (2009—2012) — серия по мультсериалу о Губке Бобе. В 2011—2012 годах вышли новые наборы. В 2013 заменяется новой серией «Teenage Mutant Ninja Turtles».
 Teenage Mutant Ninja Turtles (2013—2014) — серия по мультсериалу 2012 года «Черепашки-ниндзя». Замена Губке Бобу.
  (2016) — серия по мотивам мультфильма «Angry Birds в кино».
 The Hobbit (2012—2014) — новая серия по мотиву фильма «The Hobbit: An Unexpected Jorney». Вышла в декабре 2012 года вместе с премьерой фильма.
 , The Lego Batman movie, The Lego NinjaGo movie, The Lego Movie 2 (2014—…) — серия наборов по мотивам фильма «The Lego Movie» и его спин-оффам.
 The Lone Ranger (2013) — серия, созданная по фильму «Одинокий рейнджер».
 The Lord of the Rings (2012—2013) — серия по мотиву фильмов и книг «Властелин колец».
  (2018) — серия по мотивам мультсериала Суперкрошки
 Time Cruisers (1996—1997) — серия о Путешественниках во времени — докторе Кибере и его помощнике Тиме.
 Western (1996—1997) — серия наборов, основывающаяся на теме фильмов-вестернов. Героями серии являются Шериф, Ковбои, Гангстеры и племя Индейцев.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Lego
 Brickipedia

 Российская база данных LEGO

Детские конструкторы
Культурный канон Дании